Marinelli es un apellido de origen italiano y puede hacer referencia a:

Personas 

 Atilio Marinelli, actor argentino.
 Carlo Marinelli, musicólogo italiano.
Carlos Marinelli, futbolista argentino.
Eugenio Marinelli, actor de voz italiano.
Ferdinando Marinelli, político italiano.
Gaetano Marinelli, compositor italiano.
Giancarlo Marinelli, jugador de básquetbol italiano.
Giovanni Marinelli, político fascista italiano.
Gonzalo Marinelli, futbolista argentino.
Jacques Marinelli, ciclista francés.
Joe Marinelli, actor estadounidense.
Karl von Marinelli, actor austríaco.
Leonardo Marinelli, comandante italiano de la Guardia di Finanza.
Luca Marinelli, actor italiano.
Lydia Marinelli, historiadora austríaca.
Lynn Marinelli, política estadounidense.
Olinto Marinelli, geógrafo italiano.
Rod Marinelli, entrenador estadounidense de fútbol americano.

Miscelánea 
Glaciar Marinelli, glaciar chileno.
Marinelli Field, estadio usado principalmente para la práctica de béisbol, en Estados Unidos.
Pontificia Fonderia Marinelli, fundición italiana fundada en 1339.